Overwien ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Overwien (* 1953), deutscher Politologe und Hochschullehrer
 Friedel Overwien (1922–2001), deutscher Turner
 Oliver Overwien (* 1971), deutscher Gräzist, Arabist und Medizinhistoriker